Beresiwka (ukrainisch ; rumänisch Berezovca) ist eine Stadt im Süden der Ukraine mit etwa 9300 Einwohnern (2004). Die 1802 gegründete Stadt ist das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons und hat seit 1962 das Stadtrecht.

Beresiwka liegt am Zusammenfluss des Tylihul mit dem Tartakaj (Тартакай) in der Oblast Odessa im Rajon Beresiwka etwa 83 km nördlich vom Oblastzentrum Odessa.

Verwaltungsgliederung 
Am 29. März 2017 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Beresiwka (:uk:Березівська міська громада/Beresiwska miska hromada). Zu dieser zählten auch noch die Dörfer Lanowe, Rosdol und Wiktoriwka, bis dahin bildete sie die gleichnamige Stadtratsgemeinde Beresiwka (Березівська міська рада/Beresiwska miska rada) im Zentrum des Rajons Beresiwka.

Am 12. Juni 2020 kamen noch weitere 23 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer zum Gemeindegebiet.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Beresiwka Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Odessa
Gegründet 1802
Rajon Beresiwka